De Strijd (politieke partij), een Belgische trotskistische partij
 De Strijd (weekblad), een voormalig Belgisch tijdschrift